Епархия Байё (- Лизьё) (, ) — епархия в составе архиепархии-митрополии Руана Римско-католической церкви во Франции. В настоящее время епархией управляет епископ Кристиан Жан-Клод Буланже. Почётный епископ — Пьер Огюст Гратьен Пикан.

Клир епархии включает 105 священников (89 епархиальных и 16 монашествующих священников), 18 диаконов, 67 монаха, 585 монахинь.

Адрес епархии: 7 Impasse Glatigny, B.P. 62250, 14406 Bayeux CEDEX, France.

Территория 
В юрисдикцию епархии входит 51 приход в департаменте Кальвадос во Франции.

Все приходы объединены в 8 деканатов.

Кафедра епископа находится в городе Байё в церкви Нотр Дам де Байё. В городе Лизьё находится собор Святого Петра и базилика Святой Терезы Лизьеской.

История 
Кафедра Байё была основана во второй половине IV века святым Экзуперием.

В средние века епархия Байё пользовался большим авторитетом. Её капитул был одним из самых богатых во Франции.

В 1300 году в Байё прошёл поместный собор, на котором обсуждались вопросы, связанные с дисциплиной среди духовенства.

25 ноября 1641 года святой Иоанн Эд основал на территории епархии в Кане Конгрегацию Богоматери Милосердия и Приюта, посвященную опеке над девочками, сиротами и из малоимущих семей, получившую, вскоре, широкое распространение во Франции.

После конкордата 1801 года буллой Qui Christi Domini Папы Пия VII от 29 ноября 1801 года в состав епархии Байё вошла часть территории упраздненной епархии Лизьё.

12 июня 1855 года епископы Байё получили право титуловаться также и епископами Лизьё.

Ординарии епархии 
 святой Экзюперий (390—405);
 Регноберт (?—?)
 святой Руфиниан (405—430);
 святой  (431 — 25.10.464);
 святой  (464 — 01.11.469);
 святой  (470 — 28.05.480);
 святой Контест (480 — 19.01.513);
 святой Вигор (514 — 01.12.537);
 Леукадий (538 — 28.10.549);
 Ласцивий (557—565);
 Леудовальд (581—614);
 святой Геретранд (615—625);
 святой  (625 — 16.05.668);
 святой  (689 — 07.12.691);
 святой  (691—722);
 святой Гуго I Руанский (723 — 09.04.730);
 Роберт (VIII век);
 Леоденинг (упоминается в 765);
 Тиор (809—831);
 Карвенильт (упоминается в 833);
 Эримберт (835—837);
 святой  (838—844);
 святой Бальтфрид (846—858);
 Тортольд (858—859);
 Эршамберт (859—876);
 Анри I (927—933);
 Гуго II (965);
 Ришар I (968—988);
 Рауль д’Aвранш (990—1006);
 Юг д’Иври (1015—1049);
Одо (1049—1097);
 Турольд де Бремуа (1097—1106);
 Ришар де Дувр (1107—1134);
 Ричард Глостерский (1135 — 03.04.1142);
 Филипп д’Аркур (1142 — 07.02.1163);
 Анри II де Пардьё (1165—1205);
 Робер дез Аблеж (26.02.1206 — 29.01.1231);
 Тома де Фровиль (20.03.1232 — 1238);
 Ги (1241 — 27.02.1260);
 Эд де Лорри (09.05.1263 — 08.08.1274);
 Грегуар де Напль (Грегорио ди Наполи) (1274 — 11.07.1276);
 Пьер де Бене (1276 — 23.01.1306);
 Гильом Бонне (27.08.1306 — 03.04.1312);
 Гильом де Три (12.04.1312 — 28.03.1324) — назначен архиепископом Реймса;
 Пьер де Леви (28.03.1324 — 1326);
 Пьер де Мусси (16.08.1326 — 03.01.1330) — назначен архиепископом Каркассона;
 Гильом де Божё (03.08.1330 — 26.10.1337);
 Гильом Бертран (23.01.1338 — 14.05.1347) — назначен архиепископом Бове;
 Пьер де Венуа (14.05.1347 — 1350);
 Пьер де Вийен (1350 — 03.09.1360);
 Луи Тезар (06.11.1360 — 14.04.1374) — назначен архиепископом Реймса;
 Жоффруа (14.04.1374 — 1374);
 Миль де Дорман (16.06.1374 — 31.01.1375) — назначен епископом Бове;
 Николя дю Боск (31.01.1375 — 19.09.1408);
 Жан де Буассе (26.11.1408 — 03.04.1412);
 Жан де Букето (1412);
 Жан Лангре (30.04.1412 — 14.07.1419);
 Николя Абар (27.11.1420 — 29.09.1431);
 Занон де Кастильон (29.01.1432 — 11.09.1459);
 Луи д’Аркур (18.01.1460 — 14.12.1479);
 Шарль де Нёшатель (06.03.1480 — 20.07.1498) — апостольский администратор;
 Рене де При (03.08.1498 — 24.11.1516);
 Луи де Каносса (Людовико ди Каносса) (24.11.1516 — 17.04.1531) — цистерцианец;
 Пьер де Мартиньи (17.04.1531 — 13.09.1531);
 Агостино Тривульцио (06.10.1531 — 30.03.1548) — апостольский администратор;
 Шарль д’Юмьер (16.05.1548 — 05.12.1571);
 Бернарден де Сен-Франсуа (12.08.1573 — 14.07.1582);
 Матюрен де Савонньер (09.03.1583 — 1586);
 Шарль де Бурбон-Вандом (1586—1590);
 Sede vacante (1590—1598);
 Рене де Дайон дю Люд (11.02.1598 — 08.03.1600);
 Арно д’Oсса (26.06.1600 — 13.03.1604);
 Жак д’Aнженн (05.05.1606 — 15.05.1647);
 Эдуард Моле (23.11.1648 — 1652);
 Франсуа Моле (1652—1654);
 Франсуа Сервьен (09.11.1654 — 1659);
 Франсуа де Несмон (08.08.1661 — 16.06.1715);
 Жозеф-Эмманюэль де Ла Тремуй (08.06.1716 — 11.05.1718) — назначен архиепископом Камбре;
 Франсуа-Арман де Лоррен-Арманьяк (18.09.1719 — 09.06.1728);
 Поль д’Альбер де Люин (17.08.1729 — 21.09.1753) — назначен архиепископом Санса;
 Пьер-Жюль-Сезар де Рошешуар-Монтиньи (26.11.1753 — 27.12.1776);
 Жозеф-Доминик де Шелю (17.02.1777 — 22./24.02.1797);
 Sede vacante (1797—1802);
 Шарль Бро (09.04.1802 — 08.08.1817) — назначен архиепископом Альби;
 Шарль-Франсуа Дюперье-Дюмутье (13.01.1823 — 17.04.1827)
 Жан-Шарль-Ришар Дансель (02.06.1827 — 20.04.1836)
 Луи-Франсуа Робен (25.05.1836 — 30.12.1855)
 Шарль-Николя-Пьер Дидьо (07.04.1856 — 15.06.1866)
 Флавьен-Абель-Антуан Югонен (13.07.1866 — 02.05.1898)
 Леон-Адольф Аметт (08.07.1898 — 21.02.1906) — назначен архиепископом-коадъютором Парижа;
 Тома-Поль-Анри Лемонье (13.07.1906 — 29.12.1927);
 Эммануэль-Селестен Сюар (06.07.1928 — 23.12.1930) — назначен архиепископом Реймса;
 Франсуа-Мари Пико (12.09.1931 — 05.08.1954);
 Андре Жакмен (29.10.1954 — 10.12.1969);
 Жан-Мари-Клеман Бадре (10.12.1969 — 19.11.1988);
 Пьер Огюст Гратьен Пикан (19.11.1988 — 12.03.2010) — салезианец;
 Жан-Клод Буланже (с 12 марта 2010 года — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2006 года из 647 933 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 461 000 человек, что соответствует 71,1 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 350.000 || 400.000 || 87,5 || 513 || 509 || 4 || 682 ||  || 145 || 2.826 || 718
|-
| 1958 || 380.000 || 442.991 || 85,8 || 485 || 479 || 6 || 783 ||  || 128 || 1.854 || 720
|-
| 1969 || 510.000 || 519.000 || 98,3 || 541 || 464 || 77 || 942 ||  || 77 ||  || 256
|-
| 1980 || 500.000 || 570.000 || 87,7 || 452 || 368 || 84 || 1.106 || 1 || 120 || 1.319 || 722
|-
| 1990 || 525.000 || 614.000 || 85,5 || 371 || 288 || 83 || 1.415 || 8 || 126 || 1.015 || 724
|-
| 1999 || 475.000 || 618.478 || 76,8 || 300 || 229 || 71 || 1.583 || 17 || 111 || 727 || 51
|-
| 2000 || 475.000 || 648.385 || 73,3 || 289 || 226 || 63 || 1.643 || 17 || 92 || 701 || 51
|-
| 2001 || 475.000 || 648.385 || 73,3 || 289 || 222 || 67 || 1.643 || 19 || 99 || 667 || 51
|-
| 2002 || 460.000 || 648.385 || 70,9 || 278 || 215 || 63 || 1.654 || 19 || 93 || 630 || 51
|-
| 2003 || 461.000 || 649.047 || 71,0 || 270 || 207 || 63 || 1.707 || 19 || 91 || 630 || 51
|-
| 2004 || 461.000 || 647.833 || 71,2 || 240 || 203 || 37 || 1.920 || 20 || 47 || 597 || 50
|-
| 2006 || 461.000 || 647.933 || 71,1 || 247 || 192 || 55 || 1.866 || 18 || 67 || 585 || 51
|}

Источники 
 Annuario Pontificio за 2007 и предыдущие годы на сайте Сatholic-hierarchy.org, страница 
 Официальный сайт епархии Байё
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, pp. 506–508 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , pp. 124–125; vol. 2 , p. 101; vol. 3 , p. 127; vol. 4 , pp. 107–108; vol. 5, pp. 111–112; vol. 6, p. 113 
 Границы епархии Байё на сайте gcatholic.org
 Histoire des diocèses de France: Bayeux et Lisieux 
 Булла Qui Christi Domini, в Bullarii romani continuatio, Том XI, Romae 1845, pp. 245–249

См. также 
 Епархия Лизьё
 Собор Святого Петра (Лизьё)

Байё
Епархия Байё